Деян Трайковски (; родился 14 апреля 1992 года, Марибор, Словения) — словенский футболист, нападающий клуба «Твенте» и сборной Словении.

У Деяна есть брат-близнец Тадей, который также является профессиональным футболистом.

Клубная карьера 
Трайковски — воспитанник клуба «Марибор» из своего родного города. 16 июля 2011 года в матче против «Горицы» он дебютировал в чемпионате Словении. В составе «Марибора» Деян трижды выиграл чемпионат и дважды завоевал Кубок Словении. В начале 2015 года Трайковски перешёл в «Домжале». В матче против «Заврча» он дебютировал за новый клуб. 1 августа в поединке против «Олимпии» Деян забил свой первый гол за «Домжале».

Летом 2016 года Тайковски на правах аренды перешёл в нидерландский «Твенте». 6 августа в матче против «Эксельсиор» он дебютировал в Эредивизи. В начале 2017 года «Твенте» выкупил трансфер игрока за 250 тыс. евро.

В начале 2018 года Трайковски перешёл в венгерский клуб «Академия Пушкаша». 24 февраля в матче против «Мезёкёвешда» он дебютировал в чемпионате Венгрии. 10 марта в поединке против «Пакша» Деян забил свой первый гол за «Академию Пушкаша».

Международная карьера 
11 ноября 2016 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Мальты Трайковски дебютировал за сборную Словении.

Достижения 

Командные

 «Марибор»
  Чемпионат Словении по футболу — 2011/2012
  Чемпионат Словении по футболу — 2012/2013
  Чемпионат Словении по футболу — 2013/2014
 Обладатель Кубка Словении — 2011/2012
 Обладатель Кубка Словении — 2012/2013
 Обладатель Суперкубка Словении — 2012
 Обладатель Суперкубка Словении — 2013
 Обладатель Суперкубка Словении — 2014

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 NZS profile 

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Марибор»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Домжале»
Игроки ФК «Академия Пушкаша»